El término Hilo de Ariadna, originalmente concepto mitológico del Laberinto de Creta, puede hacer referencia a:
 Hilo de Ariadna, una técnica de navegación por sitios web.
 Editorial El hilo de Ariadna, editorial argentina.